Câncer — ou tumor (maligno)
Satanás — também conhecido como "maligno"
Gênio maligno — hipótese cética de Descarte
Irmão gêmeo maligno — conceito de ficção
Maligno (filme) — filme de James Wan